Wurdack ist der Familienname folgender Personen:

 John Julius Wurdack (1921–1998), US-amerikanischer Botaniker
 Kenneth J. Wurdack (* 1965), US-amerikanischer Botaniker